A Capela puede referirse a:

A Capela (La Coruña), concello de la provincia da Coruña.
A Capela (parroquia), parroquia de dicho concello.
A Capela (Toques), parroquia del concello de Toques.
A Capela (Abadín), lugar de la parroquia de Fraiás, concello de Abadín.
A Capela (Abegondo), lugar de la parroquia de Cabanas, concello de Abegondo.
A Capela (Golada), lugar de la parroquia de Artoño, concello de Agolada.
A Capela (Cañiza), lugar de la parroquia de O Couto, concello de Cañiza.
A Capela (Meirama), lugar de la parroquia de Meirama, concello de Cerceda.
A Capela (Queixas), lugar de la parroquia de Queixas, concello de Cerceda.
A Capela (Albeos), lugar de la parroquia de Albeos, concello de Crecente.
A Capela (Quintela), lugar de la parroquia de Quintela, concello de Crecente.
A Capela (Ribeira), lugar de la parroquia de Ribeira, concello de Crecente.
A Capela (Sendelle), lugar de la parroquia de Sendelle, concello de Crecente.
A Capela (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Distriz, concello de Monforte de Lemos.
A Capela (San Pedro de Batalláns), lugar de la parroquia de San Pedro de Batalláns, concello de Las Nieves.
A Capela (Taboexa), lugar de la parroquia de Taboexa, concello de Las Nieves.
A Capela (Oleiros), lugar de la parroquia de Liáns, concello de Oleiros.
A Capela (Ladrido), lugar de la parroquia de Ladrido, concello de Ortigueira.
A Capela (San Claudio), lugar de la parroquia de San Claudio, concello de Ortigueira.
A Capela (Orense), lugar de la parroquia de Canedo, concello de Orense.
A Capela (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Dordaño, concello de Oza-Cesuras.
A Capela (Palas de Rei), lugar de la parroquia de Vilar de Donas, concello de Palas de Rey.
A Capela (Puenteareas), lugar de la parroquia de San Mateo de Oliveira, concello de Puenteareas.
A Capela (Puentedeume), lugar de la parroquia de Nogueirosa, concello de Puentedeume.
A Capela (Puerto del Son), lugar de la parroquia de Caamaño, concello de Puerto del Son.
A Capela (Rianjo), lugar de la parroquia de O Araño, concello de Rianjo.
A Capela (Covelas), lugar de la parroquia de Covelas, concello de Ribadeo.
A Capela (Ove), lugar de la parroquia de Ove, concello de Ribadeo.
A Capela (Ribeira), lugar de la parroquia de Carreira, concello de Ribeira.
A Capela (Sada), lugar de la parroquia de Mondego, concello de Sada.
A Capela (Sobrado), lugar de la parroquia de A Ciadella, concello de Sobrado.
A Capela (Las Somozas), lugar de la parroquia de Seixas, concello de Las Somozas.
A Capela (Loxo), lugar de la parroquia de Loxo, concello de Touro.
A Capela (Novefontes), lugar de la parroquia de Novefontes, concello de Touro.
A Capela (Meirás), lugar de la parroquia de Meirás, concello de Valdoviño.
A Capela (Vilarrube), lugar de la parroquia de Vilarrube, concello de Valdoviño.
A Capela (Saiáns), lugar de la parroquia de Saiáns, concello de Vigo.
A Capela (Santo André de Comesaña), lugar de la parroquia de Santo André de Comesaña, concello de Vigo.
A Capela (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Gres, concello de Villa de Cruces.
A Capela (Villalba), lugar de la parroquia de Tardade, concello de Villalba.
A Capela (Vivero), lugar de la parroquia de Magazos, concello de Vivero.
O Campo da Capela, lugar de la parroquia de Golán, concello de Melide.
A Venda da Capela (La Gudiña), lugar de la parroquia de Parada da Serra, concello de La Gudiña.
A Venda da Capela (Villarino de Conso), lugar de la parroquia de Pentes, concello de Villarino de Conso.